Desarrollo humano puedeū referirse a:

 Desarrollo humano, es la conclusión de capacidades que permitan a las instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar y su propio desarrollo.
 Índice de desarrollo humano, es el indicador estadístico del desarrollo humano por país.
 Desarrollo (biología), desarrollo humano biológico.
 Evolución humana, proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad.
 Evolución biológica, cambio en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas con el paso del tiempo.
 Origen del hombre, origen de la especie humana desde el mito y la religión hasta la síntesis evolutiva moderna.
 Desarrollo humano (película), película de David Muñoz del año 2007.

Otros títulos relacionados 
 Desarrollo 
 Desarrollo social, es el que mejora de la calidad de vida y bienestar en la población. 
 Desarrollo rural, es el desarrollo humano y económico en el medio rural.
 Desarrollo local, es el aprovechamiento de los recursos y de las potencialidades endógenas de una comunidad.
 Desarrollo económico, es el desarrollo de la riqueza económica de países o regiones, para el bienestar de sus habitantes.
 Desarrollo sostenible, es el fortalecimiento de capacidades en las poblaciones más vulnerables para la generación de oportunidades para crecer por ellas mismas, y dejar atrás la situación de pobreza en la que se encuentran.